Voici une liste des lacs du Sénégal.

Introduction

Liste
Lac de Guiers
Lac de Guires
Lac Mbeubeusse
Lac M'Bogosse
Lac Mbaouane
Lac de Mekhe
Lac Ourouaye
Lac Rose (lac Retba)
Lac Tamar
Lac Tamna
Lac Tanma
Lac Warouwaye
Lac Wouye
Lac Youi

Voir aussi

Bibliographie 
 x

Liens internes
 Géographie du Sénégal

Liens externes 

Senegal
Lacs